Яков Соломонович Красильщиков (Голодец) (1922-2017) — ветеран Великой Отечественной Войны, поэт-бард, педагог, геолог, кандидат геолого-минералогических наук (степень присуждена в 1966 году). Автор более 80 публикаций, двух учебников,  учебных фильмов. Действительный член Израильской Независимой Академии Развития Наук(2010). Награждён бронзовой медалью ВДНХ, заслуженный работник науки и образования.

Биография 
Родился в Москве, в 1922 году, с детства писал стихи.  Его полукровная сестра, Невижская Алла Моисеевна, была расстреляна немцами в 12 лет, как участница партизанского движения, в Белоруссии.

С 1943 года — участник Великой Отечественной Войны. Участвовал в Курской битве, в боях по освобождению Киева. Был трижды ранен и контужен. В 1947-49 годах учился в Военно-Морском авиационном училище связи. В 1955 году с отличием закончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум. В 1962 году закончил Московский геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе. 

Далее работал работал в МГРИ и МГИ,  в Московском областном геологоразведочном техникуме.

В 1997 году эмигрировал в Израиль.

Примечания

Ссылки 
 Красильщиков Яков Соломонович
 Забвению не подлежит...
 Красильщиков-Голодец Яков Соломонович

Выпускники МГРИ-РГГРУ
Авторы учебников для техникумов